Der Sauerbraten steht für:

 das Gericht Sauerbraten
 das Computerspiel Cube 2: Sauerbraten
 die Spiel-Engine Sauerbraten Game Engine